Даррелл Хайлз (, родился 10 января 1969) — австралийский боксёр-профессионал, выступавший в лёгком (Lightweight) весе. Чемпион австралийского штата Квинсленд. Первый оппонент Кости Цзю на профессиональном ринге.

Ссылки 
 

Боксёры Австралии
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года